Prestiżowa nagroda Rey del Fútbol de América (Król Futbolu Ameryki) jest wręczana na koniec każdego roku kalendarzowego najlepszemu piłkarzowi, będącego w momencie wyróżnienia zawodnikiem jednego z klubów z kontynentu amerykańskiego. Laureaci od 1986 roku są wybierani przez urugwajski dziennik El País, zaś w latach 1971–1985 plebiscyt był organizowany przez wenezuelską gazetę El Mundo.

W latach 1971–1985 nagroda była przyznawana zawodnikom pochodzącym z Ameryki Południowej lub podobnego pod względem kulturowym Meksyku bez względu na przynależność klubową (kandydaci mogli występować w zespołach z innych kontynentów). Zasada ta uległa zmianie w 1986 roku, kiedy to organizację nagrody przejął dziennik El País – zadecydowano wówczas o ograniczeniu wyboru wyłącznie do południowoamerykańskich i meksykańskich graczy występujących w klubach obu Ameryk. Od 2015 roku narodowość zawodników nie ma znaczenia, zaś jedynym kryterium jest reprezentowanie przez zawodnika klubu z Ameryki.

Pierwszym laureatem plebiscytu został w Brazylijczyk Tostão (1971). Jedynym zawodnikiem, który otrzymał nagrodę jako gracz klubu spoza Ameryki, jest Argentyńczyk Mario Kempes (1978), reprezentujący barwy hiszpańskiej Valencii. Najbardziej utytułowanymi piłkarzami są natomiast Chilijczyk Elías Figueroa (1974, 1975, 1976), Brazylijczyk Zico (1977, 1981, 1982) oraz Argentyńczyk Carlos Tévez (2003, 2004, 2005), którzy wygrali plebiscyt trzykrotnie (z czego Figueroa i Tévez trzy razy z rzędu). Najczęściej – po szesnaście razy – odznaczenie otrzymywali gracze pochodzący z Brazylii, zaś pod względem przynależności klubowej triumfatorów liderem pozostaje argentyński River Plate, którego piłkarze triumfowali dziewięciokortnie. Aktualnym posiadaczem nagrody jest Argentyńczyk Julián Álvarez, gracz argetyńskiego River Plate.

Zwycięzca nagrody otrzymuje z rąk prezydenta południowoamerykańskiej federacji CONMEBOL trofeum przedstawiające piłkarza stojącego na kuli ziemskiej i opatrzone nazwiskiem gracza, datą oraz podpisem Mejor Jugador de América (Najlepszy Piłkarz Ameryki). Oprócz plebiscytu na najlepszego gracza kontynentu, dziennik El País corocznie wybiera również najlepszego trenera Ameryki (Entrenador del Año de América) oraz najlepszą drużynę Ameryki (Equipo Ideal de América).

Zwycięzcy

Według piłkarzy

Według narodowości

Według klubów

Według lig

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 South American Coach and Player of the Year na RSSSF.com 

 
Piłkarskie nagrody i plebiscyty
Strony przeglądowe – sport